Félix Millet, historisch Frans merk van motorfietsen
Fèlix Millet i Maristany (1903–1967), Spaans bankier, politicus en mecenas